Lurvink ist der Familienname folgender Personen:

Jan Lurvink (* 1965), Schweizer Schriftsteller
Louis Lurvink (* 2002), Schweizer Fußballspieler